Ден на победата може да се отнася за:
 Ден на победата – празник по случай победата на СССР над Нацистка Германия;
 Ден на победата – празник по случай победата на съюзниците над Нацистка Германия;
 Ден на победата над Япония – празник по случай победата на съюзниците над Япония.